Національна асамблея — нижня палата парламенту Бурунді. Складається зі 100 прямо обраних членів (депутатів) та від 18 до 21 асоційованих членів, які обираються на п'ятирічний термін.

Депутати обираються в 17 виборчих округах (провінціях).

Сучасне представництво за провінціями 

Політика Бурунді
засновані в Африці 1961